Molekulska formula -{C23H28N2O}- se može odnositi na:

 Iferanserin
 NMP-7